Oosterdijk steht für:

 Oosterdijk (Nordholland), ein Dorf in der Provinz Noord-Holland in den Niederlanden

Oosterdijk ist der Familienname folgender Personen:
 Hermannus Oosterdijk Schacht (1672–1744), niederländischer Mediziner
 Johannes Oosterdijk Schacht (1704–1792), niederländischer Mediziner
 Nicolaus Georgius Oosterdijk (1740–1817), niederländischer Mediziner, Chemiker und Botaniker